Horstedt è un toponimo che può essere riferito ai seguenti comuni della Germania:

Horstedt (Schleswig-Holstein), comune del circondario della Frisia Settentrionale (Schleswig-Holstein)
Horstedt (Bassa Sassonia), comune del circondario di Rotenburg (Wümme) (Bassa Sassonia)